LTU Technologies è un'azienda statunitense che fornisce software per la ricerca di immagini su internet utilizzati per l'analisi forense. La sua tecnologia fornisce ricerche di immagini (sfruttamento di bambini, furto di opere d'arte), di informazioni per la difesa e di contraffazioni (di carte d'identità, valute, passaporti e carte di credito) e tracciamenti di materiale illegale o segreto su internet. Altri usi includono la protezione della proprietà intellettuale e dei marchi, software per filtro famiglia, filtraggio di MMS e monitoraggio dei mezzi di comunicazione di massa.

Voci correlate
Quaero

Collegamenti esterni
 

Aziende software statunitensi